E27 – oznaczenie gwintu Edisona o wymiarze 27 mm
 E27 – oznaczenie jednej z tras europejskich